Peckatel kan syfta på:

 Peckatel, Plate – en ortsdel av den tyska orten Plate i distriktet Ludwigslust-Parchim i förbundslandet Mecklenburg-Vorpommern, här hittades en kittelvagn.
 Peckatel, Klein Vielen – en ortsdel av den tyska orten Klein Vielen i distriktet Mecklenburgische Seenplatte i förbundslandet Mecklenburg-Vorpommern.